Castillo de Peñarroya puede referirse a:

Castillo de Peñarroya, en Argamasilla de Alba, provincia de Ciudad Real.
Castillo de Sumacárcel, en la provincia de Valencia.